Garsten är en kommun i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Steyr-Land och förbundslandet Oberösterreich, i den nordöstra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Antalet invånare är ..  Huvudort i kommunen är Garsten.

Orter 
Kommunen omfattar följande 20 orter (inom parentes invånarantalet 1 januari 2017)).

Källor 

Indelningar i Oberösterreich